Федосино — название населённых пунктов в России:

 Федосино — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Федосино — деревня в Островском районе Псковской области.